Гран-при Макао Формулы-3 2009 — это 27-й в истории приз для машин этой техники, проведённый на улицах Макао. Гоночный день состоялся 22 ноября 2009.

Приз вновь является гонкой поддержки для одного из соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей.

Заявочный лист 
 Все участвующие пилоты используют шасси Dallara F308.

Отчёт

Тренировки и квалификация 
Лидером первой тренировочной сессии стал чемпион японской Ф3 Маркус Эрикссон. Показанное шведом время было побито только в ходе первой квалификации. Вторую строчку по итогам тренировки занял Эдоардо Мортара, отстав более чем 0,5 секунды. Следом за ним расположились два пилота Carlin — Даниэль Риккардо и Брендон Хартли, чьи лучшие круги разделили мизерные 0,019 секунды.

В ходе сессии в аварию попали все три пилота Fortec Motorsport и Даниэль Дзампьери из Prema Powerteam.

В первой квалификации Эрикссон вновь показывает лучшее время. Второе время показывает один из новичков приза — Даниэль Риккардо, уступивший шведу менее одной десятой секунды. Следом расположились Мортара, Хартли, Бёрд и Вантхор. Чемпион евросерии Ф3 Жюль Бьянки оказывается лишь 15-м. После аварии на тренировке не принял участие в сессии Даниэль Дзампьери.

Сессия оказывается несколько сокращённой из-за аварии Лоренса Вантхора в повороте Police, вызвавшей красный флаг.

На следующий день на тренировке Эдоардо Мортара бьёт рекорд трассы, устанвливая время 2:10.593, почти на секунду превзойдя достижения Марко Асмера двухлетней давности. Кроме итальянца ещё восемь пилотов показывают времена быстрее старого рекорда трассы.

Во второй сессии дня протокол возглавляют Риккардо, Боттас, Хартли и Эрикссон.

В завершавшей день второй квалификационной попытке Эрикссон, несмотря на несколько контактов с рельсами безопасности и повреждённое заднее антикрыло, ещё улучшает рекорд трассы и, показав время 2:10.042, завоёвывает поул-позицию. Менее десятой доли секунды шведу уступают Жан-Карл Верне и Валттери Боттас.

Вице-чемпион первой квалификации Риккардо ошибается на решающем быстром круге в повороте Лиссабон и откатывается на пятое место. Хартли вообще не улучшает своё время первой сессии и теряет ещё больше — он лишь двенадцатый на старте. Его примеру последовал и Уэртас, для которого вторая квалификация превратилась в один-единственный быстрый круг из-за проблем с двигателем.

Куда лучше удалась вторая квалификация Бьянки — француз отыгрывает сам у себя 1,8 секунды и перемещается на седьмое место. Также улучшают свои стартовые позиции Игути и Кунимото.

Квалификационная гонка 
Список участников гонки уменьшился ещё до старта заезда — Чен снялся с соревнований из-за трещины в монококе его Dallara.

Старт лучше принял Верне, но к повороту Лиссабон Эрикссон восстановил статус кво и вновь возглавил заезд, который вскоре был нейтрализован машиной безопасности из-за полутрадиционного завала на стартовых кругах: сначала Бьянки наехал на заднее колесо Мортары в Сан-Франциско, затем Розенцвейг не вписался в Mandarin Oriental Bend. Обломки убирались три круга, после чего гонщикам снова разрешили борьбу. Однако и под «жёлтыми флагами» пелотон чуть поредел — из-за наезда на обломки появились проблемы с радиатором у Арундела. Британец вскоре сошёл.

Рестарт лучше принял Верне — воспользовавшись слипстримом от машины Маркуса, Жан-Карл вышел в лидеры перед Лиссабоном. Позади Риккардо попытался повторить подобный манёвр по отношению к Боттасу, но чуть ошибся и не только не совершил манёвр, но и пропустил вперёд Вантхора. Хартли обгоняет Колетти в борьбе за восьмую позицию. За следующие круги сначала Мортара, а затем Верне раз за разом улучшают рекорд круга Марко Асмера в гонке образца 2007 года, в итоге пройдя лучшие круги быстрее 141 секунды. Их спринтерское соревнование было остановлено на седьмом круге из-за серьёзной аварии Уэйна Бойда — после контакта с одной из машин соперников Dallara британца взмывает в воздух и совершив сальто падает днищем вверх на дорожное полотно, не задев никого из соперников. Оставшиеся круги прошли за машиной безопасности.

Т. о., Жан-Карл Верне выиграл заезд и обеспечил себе право стартовать с поула главной гонки. Дальше расположились Эрикссон, Мортара, Боттас, Вантхор и Риккардо. До финиша добрались 26 пилотов из 29 стартовавших.

Warm-up 
Накануне основной гонки прошла 20-минутная разминка.

Лучшее время остаётся за Мортарой, проехавшего один из своих кругов за 2:10,472. Менее десятой доли секунды ему уступили Эрикссон и Колетти. Пятёрку быстрейших замкнули Риккардо и Боттас. В секунде от Эдоардо уместились ещё 11 пилотов.

Хо и Бойд не приняли участия в сессии и снялись с основной гонки.

Основная гонка 
Верне уверенно ушёл первым со старта, а Эрикссон вновь был неубедителен в этом компоненте. К повороту Лиссабон швед пропустил Боттаса и Мортару, ведя с Риккардо борьбу за четвёртое место. Небольшая неострожность австралийца перед Сан-Франциско стоит ему гонки — его Dallara касается стены и прокалывает покрышку. Даниэль пытается довести машину до боксов, но ещё раз ошибается и разбивает машину в Solitude Esses. От болида Даниэля не могут уклониться несколько машин и происходит массовый завал, блокирующий возможность прохождения трассы. Судьи вывешивают красный флаг. В этом эпизоде гонка заканчивается для Дзампьери, Колетти, Хартли, Маккензи и Хо. Императори встаёт в боксы на длительный ремонт. Ещё до этого Вантхор ошибается на торможении перед Лиссабоном и выносит Чилтона. Макс сходит, а Лоренса спасает завал, спровоцированный Риккардо. Бельгиец продолжил гонку после расчистки трассы.

На рестарте Мортара держится вплотную за Верне и проходит француза в Mandarin. Пара Signature, подгоняя друг друга, уходит в отрыв. Лучший круг и победа в гонке, в итоге, остаются за итальянцем. Симс ошибается при атаке на Коццолино и проваливается в конец пелотона.

Позже Кей вновь входит в орбиту общего внимания, когда ошибшись в Black Sands разбивает машину и вызывает очередное появление машины безопасности. На этом же круге Бёрд проходит Эрикссона.

На финиш Мортара прибыл на 1,1 секунды быстрее Верне. Проблемы с колесом на последнем круге стоят Боттасу двух позиций. Шестым должен был финишировать Мерхи, но и Роберто ошибся в Лиссабоне на последнем круге и разбил машину. На последнем же круге сгорает мотор у Симса.

Результаты

Квалификация 
 Квалификация проводится в две 45-минутные сессии. Одна из них проведена 19 ноября, другая же — 20,Решётка для квалификационной гонки определена по итогам лучшего круга для каждого пилота по итогам обеих сессий.

Примечание: Жирным выделена быстрейшая сессия.

Квалификационная гонка

Основная гонка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Большого приза 2009 года 

Макао
Моторные виды спорта
Ноябрь 2009 года
Формула-3